Стюарт Холл (; 3 февраля 1932, Кингстон — 10 февраля 2014, Лондон) — британский социолог культуры и массовых коммуникаций марксистского направления.

Биография 
Родился на Ямайке.

В 1951 году выиграл стипендию Родса для обучения в  Оксфорского университета.

Работал в Бирмингемском университете, где в 1964 году совместно с Ричардом Хоггардом основал .

В 1979—1997 годы преподавал в Открытом университете.

Сотрудничал с Реймондом Уильямсом, Ричардом Хоггартом, выступал вместе с ними в журнале «Новое левое обозрение» ().

Участник антивоенного движения. Президент  (1995—1997). Член Британской академии.

Научная позиция и научные интересы 
Развивал марксистский подход к явлениям культуры, опираясь на идеи Антонио Грамши и Луи Альтюссера. Специалист по социологии культур протеста, массовых коммуникаций, популярной литературы.

Труды 
 Encoding and Decoding in the Television Discourse (1973)
 Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain (1976, в соавторстве с Т.Джефферсоном)
 Policing the crisis: mugging, the state, and law and order (1978)
 The hard road to renewal: Thatcherism and the crisis of the left (1988)
 Questions of cultural identity (1996, в соавторстве с П. Дю Гаем)
 Critical dialogues in cultural studies (1996, в соавторстве с Д.Морли и др.)
 Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997)

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
 Without guarantees: in honour of Stuart Hall. London New York: Verso, 2000
 Davis H. Stuart Hall: an introduction. London: SAGE, 2003
 Rojek Ch. Stuart Hall. Cambridge: Polity, 2003
 Procter J. Stuart Hall. London; New York: Routledge, 2004
 Davis H. Understanding Stuart Hall. London; Thousand Oaks: SAGE Publications, 2004
 Meeks B. Culture, politics, race and diaspora: the thought of Stuart Hall. Kingston; Miami: Ian Randle Publishers; London: Lawrence & Wishart, 2007

Примечания

Ссылки 
 Тарик Али. Некролог Стюарта Холла
 Биография Стюарта Холла 
 Stuart Hall Marxist Media Theory 
 Некролог в газете Independent

Социологи Великобритании
Социологи культуры
Социологи массовых коммуникаций
Социологи литературы
Культурологи Великобритании
Антивоенные активисты Великобритании
Марксисты
Теоретики марксизма
Стипендиаты Родса
Члены Британской академии
Социологи по алфавиту
Выпускники Мертон-колледжа
Руководители научных организаций Великобритании